A Makemake nevet írás szerint ejtjük, nincs köze az angol make igéhez. Jelentései:

Makemake, törpebolygó
Makemake, polinéz isten, a fenti égitest névadója